Azoia ou zauia (do árabe az-zâwiya, significando «canto» ou «ermida») 

É um nome comum a algumas povoações portuguesas:
 Azoia de Baixo — freguesia do concelho de Santarém
 Azoia de Cima - freguesia do concelho de Santarém
 Santa Iria de Azoia - freguesia do concelho de Loures

Ver também 
 Azoia - antiga freguesia do concelho de Leiria
 Azoia (Sesimbra) - localidade do concelho de Sesimbra

Desambiguações de topônimos